Рокитянський Ігор Іванович — професор, доктор фізико-математичних наук, лауреат Державної премії України.
 Рокитянський Микола Іванович (1911 — ?) — професор Каліфорнійського коледжу.
 Рокитянський Олексій Онисимович (1922—2000) — червоноармієць, Герой Радянського Союзу.